Guaimaro es uno de los corregimientos de Colombia, perteneciente al municipio de Ciénaga, que se encuentra en el departamento del Magdalena, ubicado al norte del país, dentro de la región Caribe de Colombia.

Referencias